Stati Uniti d'America
Kirtland – census-designated place della Contea di San Juan, Nuovo Messico, Stati Uniti d'America
Kirtland – città della Contea di Lake, Ohio, Stati Uniti d'America
 Kirtland Shale – formazione geologica del Nuovo Messico, Stati Uniti d'America
 Kirtland Air Force Base – base aerea nel Nuovo Messico, Stati Uniti d'America